Айеко — угандийская фамилия.

 Айеко, Исаак — легкоатлет.
 Айеко, Натан — легкоатлет.
 Айеко, Саймон — легкоатлет.
 Айеко, Томас (род. 1992) — легкоатлет.